

Teste di serie

 Nicole Gibbs (primo turno)
 An-Sophie Mestach (secondo turno)
 Grace Min (primo turno)
 Alison Van Uytvanck (secondo turno)

  Yulia Putintseva (primo turno)
  Sharon Fichman (secondo turno)
  Misa Eguchi (ultimo turno)
  Laura Siegemund (secondo turno)

Qualificate 

 Urszula Radwańska
 Anna Tatišvili

 Julia Glushko
 Lucie Hradecká

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

ASB Classic 2015
WTA Tour 2015